Eubulo – statista ateniese del IV secolo a.C.
 Eubulo – commediografo del IV secolo a.C.
 Eubulo – politico e legislatore romano del V secolo d.C.
 Eubulo – banchiere antico greco

Mitologia 
 Eubulo – personaggio della mitologia greca, ritenuto figlio di Demetra e del semidio Carmanore